La Pedrera kan syfta på följande platser:

Colombia 

 La Pedrera kommun, Amazonas,

Mexiko 

 La Pedrera, Tamaulipas, Altamira, 
 La Pedrera, delstaten Mexiko, Tepotzotlán, 
 La Pedrera, Sinaloa, Culiacán, 
 La Pedrera, Veracruz, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar